Rosenberg kan som auktorsförkortning betyda:

 Gary H. Rosenberg
 William Frederik Henry Rosenberg

Robotskapade auktorsförkortningar